Малкольм Рэй Армстед (; ) — американский профессиональный баскетболист, имеющий гражданство Румынии и Косово. Выступает на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Армстед являлся одним из самых талантливых в своём поколении среди американских школьников. В сезоне 2012/2013 с его помощью команда «Уичито Стейт» пробилась в «Финал Четырех» NCAA.

Сразу после переезда Малкольма в Европу, ведомая им Крка выиграла национальный чемпионат, Кубок и Суперкубок Словении, а сам он был признан самым ценным игроком Суперкубка.

В сезоне 2013/2014, Армстед второй год подряд стал обладателем Кубка Словении и выиграл регулярный чемпионат страны. В Адриатической лиге Малкольм был признан лучшим разыгрывающим и вошёл в символическую пятерку турнира. Армстед стал лучшим снайпером регулярного сезона, набирая 17.56 очка в среднем за матч. Он также показал лучший результат по перехватам (2.12 в среднем за игру), а также стал пятым по результативным передачам (4.3 в среднем за игру) в Адриатической Лиге. Кроме того, американец был признан лучшим иностранным игроком лиги и лучшим по игре в защите.

В июне 2015 года подписал контракт с «Автодором». В своём первом официальном матче за «Автодор» против подмосковных «Химок» в Единой лиге ВТБ набрал 29 очков и сделал 9 результативных передач. В ноябре 2015 года саратовский клуб и Армстед достигли договорённости о досрочном прекращении контракта по обоюдному согласию сторон. Статистика Армстеда составила 7 матчей в чемпионате Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 13.7 очка и делал 5.4 передачи, 2.7 подбора, 1.6 перехвата за 27:50 минут. В 4 матчах Еврокубка его средняя статистика составила 13 очков, 4.5 передачи, 3 подбора и 1.5 перехвата за 25:03 минут.

В ноябре 2015 года Армстед стал игроком АЕК, подписав контракт до конца сезона 2015/2016. Не пройдя во второй раунд Еврокубка в составе греческого клуба, Армстед воспользовался опцией расторжения контракта.

В конце декабря 2015 года Армстед перешёл в «Истанбул ББ».

В августе 2016 года подписал контракт с «Ешильгиресун». В чемпионате Турции набирал по 12,9 очка и 5,2 передачи в среднем за игру.

В сентябре 2017 года перешёл в «Нептунас».

Достижения 
  Чемпион Словении: 2013/2014
  Чемпион Швейцарии: 2020/2021
  Обладатель Кубка Словении (2): 2013/2014, 2014/2015
  Обладатель Суперкубка Словении: 2014

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Баскетболисты Румынии
Баскетболисты Косово
Игроки «Орегон Дакс» (баскетбол)
Игроки «Уичито Стэйт Шокерс» (баскетбол)
Игроки БК «Крка»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Истанбул Бююкшехир Беледиеспор»
Игроки БК «Ешильгиресун»
Игроки БК «Нептунас»
Игроки БК «Ретимнон Критан Кингз»
Игроки БК «Бююкчекмедже»
Игроки БК «Кимис»
Игроки БК «Приштина»
Игроки БК «Печ»
Игроки БК «Гостивар»
Игроки БК «Фрибур Олимпик»
Игроки БК «Кавала»
Чемпионы Словении по баскетболу